Station Deventer Colmschate, station aan de lijn Deventer-Almelo (1888–1933 en sinds 1989)
Stopplaats Colmschate, voormalige stopplaats aan de lijn Deventer-Arnhem (1890–1918)